Miejscowości w USA:
 Marquette – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Marquette – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Marquette – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Marquette – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hamilton
 Marquette – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Marquette – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
Gminy w USA:
 Marquette (ang. Marquette Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Marquette (ang. Marquette Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mackinac
 Marquette (ang. Marquette Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Marquette (ang. Marquette Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Marquette (ang. Marquette County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Marquette (ang. Marquette County) – w stanie Wisconsin

Osoby:

 Christopher George Marquette (ur. 3 października 1984 w Stuart, Floryda, USA) – amerykański aktor
 Le père Jacques Marquette (ur. 10 czerwca 1637 w Laon we Francji, zm. 18 maja 1675 w pobliżu Ottawy w stanie Illinois) – jezuita, misjonarz i odkrywca wnętrza kontynentu Ameryki Północnej.

Inne:

 Marquette – odmiana winorośli
 Marquette Golden Eagles – nazwa drużyn sportowych Marquette University w Milwaukee
 Marquette-en-Ostrevant – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Nord